Верхнево́лжское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калининского района Тверской области. На территории поселения находятся 115 населённых пунктов.
Центр поселения — деревня Квакшино.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Верхневолжского, Петровского, Пушкинского, Полубратовского, Нестеровского и Митенёвского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 673,0 км²
 Нахождение: юго-западная часть Калининского района
 Граничит:
 на севере — с Никулинским СП
 на северо-востоке — с Бурашевским СП
 на юго-востоке — с Тургиновским СП
 на юге — с Московской областью, Лотошинский район
 на юго-западе — со Старицким районом, Степуринское СП и Емельяновское СП
 на западе — с городским поселением посёлок Суховерково
 на северо-западе — с Красногорским СП.

Основные реки: Шоша, и её притоки Литожица, Вязьма. Поселение пересекает автодорога «Тверь—Лотошино—Шаховская—Уваровка» (Р90), которая соединяет автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург» с Минским шоссе.

Население 
По переписи 2002 года — 5 303 человек, на 01.01.2008 — 5 485 человек.

Населенные пункты 
По количеству населённых пунктов поселение занимает первое место в области — 3 села, 1 посёлок и 111 деревень находятся на территории поселения:

Бывшие населённые пункты 
На территории поселения исчезли деревни Аныкино, Басурманово, Ивонино, Калошино, Кобылино, Маслово, Павшино, Федосово, Фелитово, Шевелёво и другие.

История 
В XI—XIV вв. территория поселения входило в Владимиро-Суздальское, затем Тверское княжество.
В XV веке присоединёна к Великому княжеству Московскому.
С образованием в 1796 году Тверской губернии большая часть территории поселения вошла в Тверской уезд, меньшая (юго-западная) часть, в Старицкий уезд. После ликвидации губерний в 1929 году территория вошла в Московскую область и была разделёна между тремя районами — Тверским (с 1931 года — Калининским), Емельяновским и Тургиновским. В 1935 году эти районы вошли в состав Калининской области. Емельяновский район ликвидирован в 1956 году, Тургиновский — в 1963 году, с этого времени территория поселения входит в Калининский район.

Известные люди 

 В деревне Войлово родился Матвей Васильевич Захаров — выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
 В деревне Тураево родился Герой Советского Союза Василий Савельевич Аверьянов.
 В ныне не существующей деревне Басурманово родился Герой Советского Союза Николай Павлович Андреев.
 В деревне Курово родился лётчик, Герой Советского Союза Николай Дмитриевич Мишанов.
 В деревне Бегуново родился Герой Советского Союза Павел Дмитриевич Решетов.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калининского района Тверской области